Viratge (carretera), revolt pronunciat
 Viratge (fotografia), tractament al qual se sotmet les fotografies per tal d'acolorir-les
 Viratge (volumetria), canvi de coloració, d'aspecte físic, ..., etc., d'un indicador
 Viratge (tint), canviar la intensitat del color o fer prendre un altre color als filats o teixits que han estat tenyits